Slovo Dana může znamenat:
jméno
 Dana – ženské křestní jméno, podle českého kalendáře má svátek 11. prosince

příjmení
 Dana (příjmení)
 James Dwight Dana (1813–1895) – americký geolog, mineralog a zoolog
 Richard Henry Dana, Jr. (1815–1882) – americký spisovatel a cestovatel

ostatní
 ShKH vz. 77 Dana – Samohybná kanónová houfnice vzor 77 Dělo automobilní nabíjené automaticky) je československá samohybná kolová houfnice
 DANA (Dobrá A Neškodná Antikoncepce) – nitroděložní tělísko (IUD – IntraUterine Device) českého výrobce, jedna z metod antikoncepce

Externí odkazy